В криптографии BaseKing — блочный шифр, разработанный в 1994 году Йоаном Дайменом (Joan Daemen).

Он очень тесно связан с 3-WAY;
действительно, они — варианты той же самой общей техники шифрования.

Описание 
У BaseKing размер блока = 192 битов, что в два раза длиннее, чем 3-WAY. Длина ключа — также 192 бита.

История 
В диссертации Даймен представил обширную теорию блочного шифра, как довольно общий алгоритм шифра, составленный из многих обратимых преобразований, которые могут быть выбраны со значительной свободой.

Он обсудил безопасность этой общей схемы против известных атак и дал два определённых примера шифров, состоящих из специфических выборов для переменных параметров. Эти шифры 3-WAY и BaseKing.

BaseKing восприимчив к тому же самому виду атак как 3-WAY. Даймен, Michaël Peeters и  также демонстрировали потенциальную уязвимость для дифференциального анализа, наряду с небольшим количеством методов, чтобы увеличить устойчивость данной реализации BaseKing к такой атаке.

Примечания

Литература 
 Joan Daemen (1994) (gzipped PostScript). Cipher and Hash Function Design: Strategies based on linear and differential cryptanalysis (Ph.D. dissertation), chapter 7. Katholieke Universiteit Leuven. Retrieved 2007-02-16.
 Joan Daemen, Michael Peeters, Gilles Van Assche (2000). «Bitslice Ciphers and Power Analysis Attacks» (PDF/PostScript). 7th International Workshop on Fast Software Encryption (FSE 2000). New York City: Springer-Verlag. pp. pp. 134—149. Retrieved 2007-02-16

Блочные шифры
SP-сеть